Midway Plantation ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Midway Plantation (North Carolina), ID-Nr. 70000473
 Midway Plantation (South Carolina), ID-Nr. 76001694